Lauxmann ist der Familienname von:

Kurt Lauxmann (* 1923), deutscher Fußballspieler
Richard Lauxmann (1898–1959), deutscher Jurist und Präsident der Deutschen Post Osten zur Zeit des Nationalsozialismus